Ausch ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Ausch (1893–1976), österreichischer Nationalökonom, Journalist und Funktionär der SDAP
 Sándor Ausch (1922–1974), ungarischer Ökonom